Кубок Шпенглера 1974 — 48-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1974 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Матч Польща — Швейцарія зупинено на 35 хвилині через снігопад.

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Маріан Штястний (Слован) 7 (4+3)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1974»  
 «Кубок Шпенглера 1974»  

1974
1974 у хокеї з шайбою
1974 у швейцарському спорті